Гарольд Снепстс (,  24 жовтня 1954, Едмонтон) — колишній канадський хокеїст латиського походження, що грав на позиції захисника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 

Хокейну кар'єру розпочав 1972 року.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 59-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс», «Міннесота Норт-Старс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 1126 матчів у НХЛ, включаючи 93 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська кар'єра 
З 1992 по 2005 працював тренером у клубах ІХЛ.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1977, 1982.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Тренери «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»
Канадські хокейні тренери